Jules Jean Baptiste Vincent Bordet – medico e batteriologo belga, Premio Nobel per la medicina 1919
 Michel Bordet – drammaturgo, attore e cantautore francese
 Robert Bordet – condottiero normanno del XII secolo noto come Roberto di Tarragona